Az év dél-amerikai labdarúgója (Rey del Fútbol de América,  King of Football of Americ) díjat minden évben a földrész legjobbnak vélt labdarúgója veheti át. A díjat a venezuelai El Mundo magazin hozta létre, amely 1971-től 1985-ig ítélte oda a címet, majd ezt követően az uruguayi El País adja át az elismerést.

Eredetileg az újságírók a világ bármelyik klubjában szereplő dél-amerikai labdarúgóra szavazhattak, de 1986-ban megváltoztatták a szabályokat, amelyek ettől fogva megtiltják a nem dél-amerikai bajnokságban játszó játékosok számára a díj elnyerését. 1998-tól a mexikói kluboknak a Copa Libertadoresben való részvétele miatt a jogosultság kiterjedt a Mexikóban játszó dél-amerikai játékosokra is.

Az első győztes a brazil Tostão volt. Az argentin Mario Kempes az egyetlen, aki európai klubcsapatban, a spanyol Valenciában szerepelve nyerte meg a szavazást. Elías Figueroa, Zico és Carlos Tévez vezeti a rangsort, ők három alkalommal vehették át a szaklapok elismerését, míg 14 elsőséggel a brazilok állnak az első helyen a nemzetek versenyében. A klubcsapatok közül az argentin River Plate vezet, hét alkalommal lett a csapat játékosa az adott év legjobbja.

Győztesek

Az El Mundo díja (1971–1985)

Az El País díja (1986–)

Győzelmek száma játékosonként

Jegyzetek

További információ

Fordítás 

Délamerika
Dél-Amerika